Старий Дніпро (Полісся)
 Старий Дніпро (Запоріжжя)